Hierba belida puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ranunculus acris; o
 el nombre común de la planta Ranunculus repens.